A Ned félelmetes éjszakája a Koalatestvérek című ausztrál rajzfilmsorozat 2. epizódja.
Először 2003. szeptember 9-én sugározta a Disney Channel.

A sorozat főszereplői Frank és Oscar, a két jóindulatú koalamaci, akik bejárják Ausztrália legelhagyatottabb vidékeit, azért, hogy az otthonuktól távol is tudjanak segíteni a rászorulóknak. Ned, a kis vombat, aki azt szeretné megtudni, mi a feladata az életben, a sorozat egyik főszereplője. Ez a rész arról szól, hogy Ned fél éjszaka a zajoktól, ezért a koalákhoz költözik, akik, hogy elűzzék félelmét, megmutatják neki a zajok forrását, másnap azonban másfajta zaj jelentkezik.

Források 

2003-ban bemutatott ausztrál televíziós sorozatok